Il doppio del Wuhai Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Lee Hsin-han e Yang Tsung-hua hanno battuto in finale Feng He e Zhang Ze 6–2, 7–6(7–4).

Teste di serie

  Gong Maoxin /  Li Zhe (quarti di finale)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (primo turno)
  Nicholas Monroe /  Nikolaus Moser (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Wuhai Challenger 2011